Forsterweiher steht für:
Forsterweiher (Ingolstadt), Weiher in der kreisfreien Stadt Ingolstadt
Forsterweiher (Schwarzenfeld), Weiher im Markt Schwarzenfeld im Landkreis Schwandorf